Amerikai Egyesült Államok
 Sherwood (Arkansas)
 Sherwood (Észak-Dakota)
 Sherwood (Iowa)
 Sherwood (Maryland)
 Sherwood (Michigan)
 Sherwood (közösség, Michigan)
 Sherwood (New York)
 Sherwood (Defiance megye, Ohio)
 Sherwood (Hamilton megye, Ohio)
 Sherwood (Oregon)
 Sherwood (Tennessee)
 Sherwood (Wisconsin)
 Sherwood (falu, Wisconsin)
 Sherwood (közösség, Wisconsin)

 Ausztrália
 Sherwood megye
 Sherwood (Queensland)
 Sherwood (választási körzet, Ausztrália)

 Egyesült Királyság
 Sherwood (Nottingham)
 Sherwood-erdő
 Sherwood (választási körzet, Egyesült Királyság)

 Kanada
 Sherwood (Calgary, Alberta)
 Sherwood (Edmonton, Alberta)
 Sherwood (Saskatchewan)
 Sherwood (Edward herceg-sziget)